Евгений Константинович Шаро́нов (11 декабря 1958, Дзержинск, Горьковская область, СССР) — советский и российский ватерполист (вратарь), олимпийский чемпион 1980 года. Президент Федерации водного поло России. Заслуженный мастер спорта СССР (1980), Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Вехи биографии 
Родился 11 декабря 1958 года в г. Дзержинске Горьковской области.

Во время учёбы в школе занимался баскетболом и плаванием, затем увлёкся водным поло. Воспитанник ДЮСШ по водному поло г. Дзержинска.

Окончил ГЦОЛИФК (1983) и Всесоюзную академию внешней торговли (1988). Член КПСС с 1983 года.

Спортивная карьера 
Выступал за команду «Москвич» Автозавода имени Ленинского комсомола (Москва) с 1976 по 1992 год.

В 1990—1991 годах играл в Италии за клуб «ORTIGIA» (Сиракуза).

 Олимпийский чемпион (1980), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (1988; 1992 — выступал за Объединённую команду).
 Чемпион мира (1982), бронзовый призёр чемпионата мира (1986).
 Двукратный победитель Кубка мира (1981, 1983), серебряный призёр (1987).
 Трёхкратный чемпион Европы (1983, 1985, 1987), серебряный призёр (1981).
 Чемпион Универсиады (1985), серебряный призёр (1979).
 Чемпион первых Игр Доброй Воли (1986).
 Неоднократный призёр международных турниров в составе сборной команды СССР.
 Двукратный победитель Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы (1979, 1983).

Евгению Шаронову принадлежит уникальное для вратарей достижение: в 1982 году в Гуаякиле (Эквадор) он был признан лучшим игроком чемпионата мира среди представителей всех игровых амплуа.

Карьера после окончания спортивных выступлений 
 1992: избран вице-президентом Федерации водного поло России;
 1996: избран членом Технического комитета водного поло Международной федерации плавания (FINA);
 2000—2008: исполнительный директор Федерации водного поло России;
 2002: избран членом Технического комитета водного поло Европейской федерации плавания (LEN);
 2008—2012: первый вице-президент Федерации водного поло России;
 2012: избран президентом Федерации водного поло России.

Признание 
 1980: орден «Знак Почёта»;
 1984: орден Дружбы народов;
 2002: орден Дружбы;
 1988: медаль «За трудовую доблесть»;
 2005: Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации;
 2003: включен в Международный Зал Славы плавания (International Swimming Hall of Fame) в США.

Примечания

Ссылки 
 ШАРОНОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ на сайте Федерации водного поло России
 
 
 Олимпийский чемпион Евгений Шаронов

Ватерполисты СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по водному поло
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Члены КПСС